Good Girl (Jill Johnson), een album van Jill Johnson
Good Girl (Sherman Chung), een album van Sherman Chung
Good Girl (Alexis Jordan), een lied van Alexis Jordan
Good Girl (Carrie Underwood), een lied van Carrie Underwood